American Horror Story is een Amerikaanse anthologieserie bedacht door Ryan Murphy en Brad Falchuk, die in de VS op 5 oktober 2011 debuteerde op FX Networks. Ieder seizoen heeft een op zichzelf staand verhaal met nieuwe personages. Een groot deel van de hoofdrolspelers duikt desondanks toch in meerdere seizoenen op, meestal in een andere rol. 

Het eerste seizoen van de serie werd in Vlaanderen uitgezonden op Prime Series en sinds 30 december 2012 op 2BE. In Nederland startte het eerste seizoen op 3 januari 2013 bij RTL 5. In zowel Nederland als in België is het eerste seizoen op dvd verschenen.

De serie is ook bekend door quotes die gevleugelde uitspraken zijn geworden, zoals "Normal People Scare Me" in Seizoen 1, "All Monsters Are Human" in seizoen 2, en ook "On Wednesdays You Wear Black" in seizoen 3.

De eerste 6 seizoenen wonnen elk veel emmys (van 2 tot maar liefst 5 emmys).

Seizoen 1: Murder House

Seizoen 2: Asylum

Seizoen 3: Coven

Seizoen 4: Freak Show

Seizoen 5: Hotel

Seizoen 6: Roanoke

Seizoen 7: Cult

Seizoen 8: Apocalypse

Seizoen 9: 1984

Seizoen 10: Double Feature 
2 verhalen in 1 seizoen.

Toekomstige seizoenen 
In augustus 2018 werd bevestigd dat de serie een tiende seizoen krijgt. De opnames hiervoor waren oorspronkelijk gepland in de lente en zomer van 2020, en de uitzendingen in de herfst van 2020. In februari 2020 werden Sarah Paulson, Macaulay Culkin, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross en Finn Wittrock bevestigd als castleden. In mei 2020 werd aangekondigd dat de opnames door de Coronapandemie werden uitgesteld en dat het tiende seizoen ten vroegste in 2021 zal verschijnen.

In januari 2020 werd ook de komst van een elfde, twaalfde en dertiende seizoen bevestigd.

Cast 
Een overzicht van de vaakst voorkomende acteurs in de serie.

Amerikaanse dramaserie
Horrorprogramma
Amerikaanse fantasyserie
Programma van FX
Anthologieserie
Televisieprogramma met homo/lesbisch thema